Proleptus är ett släkte av rundmaskar som beskrevs av Félix Dujardin 1845. Proleptus ingår i familjen Physalopteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Proleptus